Dachsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dachsberg (Südschwarzwald), Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Dachsberg (Niederbayern), ehemalige Gemeinde im ehemaligen Landkreis Bogen
 Dachsberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg

Ortsteile in Deutschland:
 Dachsberg (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dachsberg (Donaustauf), Ortsteil des Marktes Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dachsberg (Kamp-Lintfort), im Ortsteil "Dachsbruch" der Stadt Kamp-Lintfort, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Dachsberg (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Dachsberg (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Dachsberg (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dachsberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dachsberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dachsberg (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Dachsberg (Gemeinde Prambachkirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Dachsberg (Gemeinde St. Georgen), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Am Dachsberg (Gemeinde Schwertberg), Ortschaft in der Marktgemeinde Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich

Bauwerke:
 Schloss Dachsberg, Schloss in Prambachkirchen, Oberösterreich

Berge, Erhebungen, Hügel (nach Höhe sortiert) und Weinlagen:

 Dachsberg (Oberösterreich) (), im Böhmerwald, Oberösterreich
 Dachsberg (Bayerischer Wald, Sankt Englmar) (), bei Rettenbach (Sankt Englmar) im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dachsberg (Bayerisches Oberland) (), beim Weiler Grafing (Königsdorf) bei Königsdorf (Bayern) in Bayern
 Dachsberg, Jezevčí vrch (Böhmischer Wald) (), im Böhmischen Wald bei Rozvadov, Tschechische Republik
 Dachsberg (Birresborn) (), bei Birresborn im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dachsberg (Bayerischer Wald, Teisnach) (), bei Sohl, Gemeinde Teisnach, Landkreis Regen, Bayern
 Dachsberg (Abteiland) (), bei Lenzingerberg, Gemeinde Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Dachsberg (Bayerischer Wald, Bernhardswald, 509) (), im Donaustaufer Forst, Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dachsberg (Bayerischer Wald, Bernhardswald, 507) (), im Donaustaufer Forst, Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dachsberg (Meißnergebiet) (), Südostausläufer des Hohen Meißner, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Dachsberg (Westerwald) (), im Westerwald bei Orscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dachsberg (Arnshain) (), Nördliches Vogelsberg-Vorland bei Arnshain, Vogelsbergkreis, Hessen
 Dachsberg (Hinterer Dachsberg, Darmstadt), (), im nordwestlichen Odenwald, Hessen
 Dachsberg (Darmstadt) (), bei Darmstadt, Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Dachsberg (Darmstadt-Ost) (), im nordwestlichen Odenwald, Hessen
 Dachsberg (Ruhner Berge) (), in den Ruhner Bergen, Gemeinde Marnitz, Mecklenburg-Vorpommern
 Dachsberg (Feldberger Seenlandschaft) (ca. ), in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Dachsberg (Oberbarnim) (106,8 m) in der Gemeinde Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Dachsberg (Kamp-Lintfort) (ca. 57 m), westlich von Kamp-Lintfort, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Dachsberg (Rostocker Heide) (), in der Rostocker Heide, Mecklenburg-Vorpommern
 Weinlage in Oestrich-Winkel im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Dachsberg ist der Name folgender Personen:
 Johann von Dachsberg (1733–1798), bayerischer Statistiker

Siehe auch:
 Dachsenberg
 Dachsberger
 Dachsburg
 Daxberg
 Dagsberg
 Am Dachsberg
 Schwarzer Dachsberg